Budd Lake ist der Name folgender geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Seen:
 Budd Lake (Kalifornien)
 Budd Lake (Michigan)
 Budd Lake (Clearwater County, Minnesota)
 Budd Lake (Martin County, Minnesota)

Orte:
 Budd Lake (New Jersey), Census-designated place

Siehe auch: 
 Bud Lake